Zhuge bezeichnet:

 Zhuge, chinesischer Familienname
 Zhuge (Lanxi) (诸葛镇), Großgemeinde der Stadt Lanxi in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Zhuge (Luolong) (诸葛镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Luolong in der chinesischen Provinz Henan
 Zhuge (Yishui) (诸葛镇), Großgemeinde im Kreis Yishui in der chinesischen Provinz Shandong
 Zhuge (Yuzhou) (朱阁镇), Großgemeinde der Stadt Yuzhou in der chinesischen Provinz Henan